Consiliul Concurenței este numele autorităților de combatere a monopolului și cartelurilor din diferite țări:
Consiliul Concurenței (Republica Moldova)
Consiliul Concurenței (România)